2 gminy w Niemczech:
 Ostenfeld – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland
 Ostenfeld (Rendsburg) – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde